

Persone 
 Antônio Carlos Jobim – musicista, compositore e cantante brasiliano
 Daniel Jobim – cantante brasiliano, nipote del precedente
 Danton Pinheiro Jobim – giornalista, avvocato, scrittore e politico brasiliano
 Nelson Jobim – giurista e politico brasiliano
 Paulo Jobim – architetto brasiliano

Altro 
 Jobim – album di Antônio Carlos Jobim del 1973
 Cratere Jobim – cratere sulla superficie di Mercurio